Sveti Jožef je lahko:

 Jožef - mož svete Marije in Jezusov krušni oče
 Jožef iz Arimateje - svetopisemski svetnik
 Jožef Cafasso - italijanski duhovnik in socialni reformator
 Jožef Benedikt Cottolengo - italijanski duhovnik
 Jožef Himnopisec - grški pravoslavni menih in svetnik
 Jožef od Jakoba - starozavezni prerok, eden izmed očakov 12-ih izraelovih rodov
 Jožef Kalasanc - španski duhovnik
 Jožef Kupertinski - italijanski minorit
 Jožef iz Leonesse - italijanski kapucin
 Jožef Marello - italijanski škof
 Jožef Vaz - italijanski oratorijanec in misijonar
 vietnamski mučenci - 14-im od 117-ih mučencev je bilo ime Jožef

Glej tudi 

 Sveti Josip (razločitev)